Salomó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salomó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Salomó (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar